Alberto Tomba
 Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Localidades 
 Brasil
Tomba (Feira de Santana)
Tomba (Paratinga)

 Itália
 Cavaso del Tomba — no Vêneto
 Mereto di Tomba — em Friuli Venezia Giúlia

Desambiguações de clubes
Desambiguações de futebol
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos